Іван Малениця (хорв. Ivan Malenica; нар. 21 липня 1985, Шибеник) — хорватський правник, політик, міністр управління в уряді Андрея Пленковича.
 Малениця (річка), Малениця — річка в Україні, у Тячівському районі Закарпатської області, ліва притока Тересви (басейн Дунаю).